817 км, 817-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 817 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код   702816.
 817 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код  585817.